Лататтєцвіті (Nymphaeales) — порядок квіткових рослин.

Опис 
Це багаторічні, звичайно кореневищні водні або болотні трави з черговими цілісними листками з медіанно-пазушними прилистками (у деяких Nymphaeaceae) або частіше без прилистків. Квітки великі або невеликі, поодинокі, маточково-тичинкові, переважно спіральноциклічні. Оцвітина подвійна. Тичинки численні. Гінецей частіше синкарпний (за винятком Cabombaceae з апокарпним гінецеєм), з 2-35 карпел, звичайно з сидячою променистою (Nymphaeaceae) або конусоподібною спільною приймочкою (Hydatellaceae), або вільні карпели поступово витягнуті у стилодій, що увінчаний головчастою приймочкою (Cabombaceae). Плоди — багатолистянки або перехіного типу від багатолистянки до багатогорішка. Шкірка насіння у всіх видів з кришечкою.

Класифікація 
Порядок включає три родини, вісім родів та 70-90 видів.

Порядок Nymphaeales
 Cabombaceae
 Brasenia (1 вид)
 Cabomba (5 видів)
 Hydatellaceae
 Trithuria (12 видів)
 Nymphaeaceae
 Barclaya (3-4 види)
 Euryale (1 вид)
 Nuphar (10-12 видів)
 Nymphaea (35-50 видів)
 Victoria (2 види)

В Україні представлена 1 родина з двома родами та трьома видами: Nymphaea alba, Nymphaea candida, Nuphar lutea.

Філогенія

Посилання 
 Michael G. Simpson. Plant Systematics. Elsevier Academic Press. 2006.
 Thomas N. Taylor, Edith L. Taylor, and Michael Krings. 2008. Paleobotany: The Biology and Evolution of Fossil Plants, Second Edition. Academic Press (an imprint of Elsevier): Burlington MA, USA. ISBN 978-0-12-373972-8

 
Порядки квіткових